Druid klassen er en af de ni klasser spillerne kan spille i spillet Hearthstone. Hero'en i denne klasse er Malfurion Stormrage, der er druide.

Kort 
Druid-klassen har en bestemt mekanisme der kun er hos druider; Choose One.

Her er de 26 specifikke kort til druid (efter mana pris):

 Innervate
Gain 2 Mana Crystals this turn only.
 Moonfire
Deal 1 damage.
 Claw
Give your hero +2 Attack this turn and 2 Armor.
 Naturalize
Destroy a minion. Your opponent draws 2 cards.
 Savagery
Deal damage equal to your hero's Attack to a minion.
 Mark of the Wild
Give a minion Taunt and +2/+2. (+2 Attack/+2 Health)
 Power of the Wild
Choose One - Give your minions +1/+1; or Summon a 3/2 Panther.
 Wild Growth
Gain an empty Mana Crystal.
 Wrath
Choose One - Deal 3 damage to a minion; or 1 damage and draw a card.
 Healing Touch
Restore 8 Health.
 Mark of Nature
Choose One - Give a minion +4 Attack; or +4 Health and Taunt.
 Savage Roar
Give your characters +2 Attack this turn.
 Bite
Give your hero +4 Attack this turn and 4 Armor.
 Keeper of the Grove
Choose One - Deal 2 damage; or Silence a minion.
 Poison Seeds (Naxxramas)
Destroy all minions and summon 2/2 Treants to replace them.
 Soul of the Forest
Give your minions "Deathrattle: Summon a 2/2 Treant."
 Swipe
Deal 4 damage to an enemy and 1 damage to all other enemies.
 Druid of the Claw
Choose One
Charge; or +2 Health and Taunt.
 Nourish
Choose One - Gain 2 Mana Crystals; or Draw 3 cards.
 Starfall
Choose One - Deal 5 damage to a minion; or 2 damage to all enemy minions.
 Force of Nature 
Summon three 2/2 Treants with Charge that die at the end of the turn.
 Starfire
Deal 5 damage. Draw a card.
 Ancient of Lore 
Choose One - Draw 2 cards; or Restore 5 Health.
 Ancient of War (Epic)
Choose One - Taunt and +5 Health; or +5 Attack.
 Ironbark Protector
Taunt
 Cenarius
''Choose One - Give your other minions +2/+2; or Summon two 2/2 Treants with Taunt.

Hearthstone: Heroes of Warcraft